Hemiesfera o hemisferio puede referirse a:
 La mitad de una esfera

Como la mitad de la Tierra
 Un hemisferio de la Tierra
 Hemisferio norte
 Hemisferio sur
 Hemisferio oriental
 Hemisferio occidental
 Hemisferios continental y oceánico
 La mitad de la esfera celeste (sistema geocéntrico)
 Hemisferio celeste norte
 Hemisferio celeste sur
 Un hemisferio cultural

Como la mitad del cerebro
 Un hemisferio cerebral, una división del cerebro
 La mitad del cerebelo, una parte más pequeña del encéfalo.

Otros
 Hémisphère (Paradis), un álbum de 12 pulgadas de los artistas franceses Paradis
 Hemispheres (magacine), una publicación a bordo
 Hemispheres (serie de TV), programa de noticias canadiense y australiano
 Hemispheres (Rush album), 1978
 Hemispheres (álbum de Lily Afshar), 2006
 Hemispheres (álbum de Doseone), 1998
 L'Hemisfèric, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España
 Hemisphere Project, un programa antinarcóticos entre funcionarios de drogas estatales y federales de los Estados Unidos y AT&T